Născut în comuna Răchiteni, județul Iași, în data de  16 aprilie 1961 la Răchiteni, a absolvit în anul 1985 Facultatea de Istorie a Universității „A.I. Cuza” din Iași. Doctor în Istorie al aceleiași Universități (1994), în 2001 și-a continuat studiile cu un Master în Doctrina Socială a Bisericii la Roma, unde, un an mai târziu, a obținut Diploma în Arhivistică. Profesor de istorie (1985-1989) și arhivist la Arhivele Statului din Iași (1989-1999), din anul 1999 este director executiv al Departamentelor de Istorie de pe lângă Arhiepiscopia Romano-Catolică de București și Episcopia Romano-Catolică de Iași; în această calitate conduce revistele Buletin Istoric (ERCIS) și Pro Memoria (ARCB) și este, printre altele, coordonatorul colecțiilor Monografii și Biografii, dedicate parohiilor și personalităților catolice din Arhidieceza de București. Se numără printre deschizătorii de drumuri în domeniile: istoria universităților în anii regimului comunist, istoria Bisericii (cu primele lucrări începând din anul 1999), persecuția comunistă, martirii Bisericii.

Alături de alți cercetători catolici ai trecutului acestei confesiuni religioase în România, printre care se remarcă Monseniorul Ieronim Iacob și regretatul Preot Cornel Cadar (1964-2019), a inițiat un adevărat curent cultural, care se remarcă prin organizarea constantă, de mai bine de două decenii, de simpozioane la sediile episcopale catolice de la București și Iași, precum și în alte localtăți reprezentative pentru comunitatea catolicilor români, editarea de lucrări destinate cu precădere publicului larg, precum și cercetătorilor care doresc să cunoască în mod pertinent trecutul catolicilor români.

În rândul cercetătorilor perioadei de persecuție comunistă împotriva Bisericii catolice din România este recunoscut prin studiile sale documentate, publicate atât în publicațiile anuale Buletin istoric și Pro Memoria, cât și în volume de autor, sau coautor. Colaborează cu institutele de Istorie ale Academiei Române, CNSAS, Institutul pentru investigarea crimelor comunismului. Este autor, coautor și coordonator a peste 40 de volume care au ca temă istoria Bisericii Catolice din România, la care se adaugă trilogia Universitatea captivă (Editura Vasiliana, Iași 2019-2020), precum și a peste 500 de articole și studii de specialitate.

Cărți publicate:
Adu-ți aminte, Marie, și de România (Editura Sapientia, Iași 2006).
Parohia "Sfântul Anton de Padova" București (Colentina) -File de istorie (Editura ARCB, București 2012).
Catolicii din Câmpina. 160 de ani de prezență pe Valea Prahovei (Editura ARCB, București 2016).
Biserica și școala: din istoria învățământului catolic în România (Editura Sapientia, Iași 2020).
Alexandru Theodor Cisar - Arhiepiscopul martir (Editura ARCB, București 2020).
Istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de București. Vol I 1883-1954 (Editura ARCB, București 2021).
Figuri ilustre din istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de București (Editura ARCB, București 2021).

Note

Legături externe 
 http://www.librariasfiosif.ro/autor.php?id_autor=9